Ljubljana je lahko:

 Ljubljana, glavno mesto Slovenije
 Ljubljana, slovenski film
 Ljubljana, neusmerjeni dvodelni graf
 Rt Ljubljana, rt v zalivu  nasproti otoka Paga in Gradina Ljubljana (arheološko nahajališče) (vse Hrvaška)
 Mestna občina Ljubljana
 Železniška postaja Ljubljana
 Avtobusna postaja Ljubljana
 Letališče Ljubljana
 Železničarski atletski klub Ljubljana in atletski stadion